Высшая лига КВН существует с 1986 года, когда КВН возродился на телевидении, и является самой главной лигой Клуба. Чемпион Высшей лиги считается чемпионом всего клуба. Игры ведёт Александр Масляков, а в жюри сидят известные люди: актёры, шоумены, режиссёры, писатели, музыканты, спортсмены, предприниматели. Игры Высшей лиги транслируются на Первом канале в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья (в некоторых странах лигу транслируют и другие, местные каналы). Редакторы Высшей лиги: чемпион клуба 2006 года — Сангаджи Тарбаев (РУДН), вице-чемпион сезона 1986/1987 — Михаил Марфин (МХТИ), чемпион сезона 2009 Владимир Тарарыкин («ПриМа»), а также редактор структуры лиг Москвы и Подмосковья Олег Валенцов (команда КВН «Энергия Москвы»).

Игры Высшей лиги проходили в актовом зале МИСИ до того, как в 1988 году была сыграна первая игра в Московском дворце молодёжи. В 2002-м Высшая лига была вынуждена переехать в Театр Российской армии. С 15 января 2012 года в управление КВН перешёл кинотеатр «Гавана». Открытие нового комплекса, названного «ММЦ „Планета КВН“», произошло 1 апреля 2013 года. Зал используется Высшей лигой для проведения Спецпроектов, игр на «Кубок Мэра Москвы». В 2022 году в «ММЦ „Планета КВН“» также прошли 6 игр Высшей лиги (три игры 1/8-финала и три четвертьфинала).

Схемы сезонов 
Сезон Высшей лиги начинается в феврале или в марте с игр 1/8-й финала, ближе к лету проходят четвертьфиналы, осенью играются полуфиналы, а финал лиги проходит в декабре, перед Новым годом.

Схема сезонов и количество команд меняются из сезона в сезон:

В двух первых сезонах играли шесть команд, которые были разделены на три пары. Победители проходили в полуфинал, а проигравшие команды играли утешительную игру, победитель которой тоже проходил в полуфинал. Далее следовали два полуфинала и финал. В первом сезоне финал был не в декабре, а в июне. Во втором сезоне было решено совместить КВНовский год с календарным и поэтому сезон 1987/1988 длился полтора года.

В 1989 году КВН было предоставлено только пять эфиров, поэтому была разработана новая схема: в первой игре соревнуются сразу десять команд, из которых шесть проходят в полуфиналы, а в финале играют три команды.

В 1990 году в Высшую лигу взяли восемь команд, которых поделили на четыре пары (из-за отказа команды ЛПИ четвертьфиналов в итоге было три), подобная схема была использована и в сезоне 1991. В сезоне 1992 количество команд впервые увеличилось до 12-ти.

Сезон 1993 был звёздным сезоном, в котором играли только шесть команд. Их разделили на два четвертьфинала, из которых в полуфинал проходят две команды.

С 1994 по 1997 годы в Высшей лиге играли двенадцать команд. Их разделили на две группы, в каждой по шесть, дальше из каждой проходили четыре. Так появилась 1/8 финала. Далее шли два четвертьфинала по четыре команды, два полуфинала по две команды и финал на двоих.

В сезоне 1998 впервые играли пятнадцать команд. Они были поделены на три четвертьфинала, победители которых проходили сразу в полуфинал. Команды, занявшие вторые места, и ещё одна команда, занявшая третье место, проходили в утешительную игру, победитель которой проходил в полуфинал. Дальше игрались два полуфинала и финал.

В 1999-м появилась новая схема Высшей лиги: три игры 1/8 финала (12 или 15 команд), два четвертьфинала (6, 8 или 10 команд), два полуфинала (4, 6 или 8 команд) и финал (2, 3 или 4 команды). Члены жюри и/или телезрители имеют право (с 2001-го) добирать команды в четвертьфинал (а иногда и в полуфинал и финал). В сезоне 2000 параллельно с основным турниром Высшей лиги игрался Турнир десяти, поэтому в сезон были приглашены только 9 команд. В сезоне 2009 состоялся утешительный полуфинал, в котором проигравшие команды играли за место в финале.

Сезон 2011 года проходил в расширенном формате: в сезон были приглашены 20 команд (позже к ним добавилась ещё одна команда), были сыграны четыре игры 1/8 финала и три четвертьфинала. Сезон 2012 года проходил по идентичной схеме.

С 2013-го по 2019 годы сезон состоял из: четырёх игр 1/8-й финала, трёх четвертьфиналов, трёх полуфиналов (третий — утешительный) и финала. Утешительный полуфинал не игрался только в сезонах 2016 и 2017. Также в 2017 году состав был расширен до 22 команд, после того, как было решено отменить голосование на гала-концерте фестиваля «КиВиН», и взять в сезон не одного, а всех трёх претендентов на 20 место в списке. Этот случай был единичным.

Небольшое изменение произошло в сезоне 2020 с добавлением к этапу 1/8-й финала дополнительной игры, что позволило разделить 20 команд на пять игр, по четыре в каждой. В сезоне 2021 количество команд увеличилось до 25-ти, и по ходу сезона была добавлена третья игра к полуфинальному этапу — таким образом, сезон 2021 установил новый рекорд по количеству игр. В сезоне 2022 вновь сыграло 25 команд, но игр было меньше, поскольку полуфиналов было, как обычно, два, а Кубок мэра Москвы был отдельным мероприятием, а не утешительной игрой.

Чемпионы Клуба 
Чемпион Высшей лиги считается чемпионом Клуба. В данной таблице указаны все команды, ставшие чемпионами начиная с возрождения КВН на телевидении. Указаны также города и вузы, представленные командами. Некоторые команды становились чемпионами Клуба два раза, а команда НГУ является единственным трёхкратным чемпионом.

Редакторы Высшей лиги КВН 

 Александр Масляков — 1986—1987
 Александр Акопов — 1988—1990
 Михаил Марфин — 1991—2004; с 2019
 Андрей Чивурин — 1996—2012
 Леонид Купридо — 2004—2012
 Дмитрий Шпеньков — 2012—2020
 Дмитрий Колчин — 2012—2016
 Айдар Гараев — 2017—2018
 Евгений Донских — 2019—2021
 Владимир Тарарыкин — 2021—2022
 Сангаджи Тарбаев — с 2021
 Олег Валенцов — с 2021

Команды Высшей лиги КВН 
С 1986 по 2023 годы в Высшей лиге сыграли 283 команды КВН, большинство — более одного сезона. В данной таблице перечислены все команды — участники Высшей лиги КВН, с указанием города, сезонов, в которых они играли, количества игр и лучшего достижения. Даны современные названия городов. Команды перечислены по порядку первого появления на сцене Высшей лиги:

Статистика

По странам 
На данный момент в Высшей лиге сыграли команды из двенадцати стран (включая непризнанную, но де-факто независимую, Абхазию). Две команды представляли Россию и Украину («Дрим Тим» и «50х50») и ещё одна («Эскадрон гусар») представляла сначала Украину, а позже Россию — в данном списке они подсчитаны дважды: как российские и как украинские.

В 26-и сезонах чемпионом Высшей лиги становилась команда из России (27 разных чемпионов). Пять раз чемпионом становилась команда, представляющая Украину (4 разных чемпиона), Армения была чемпионом 3 раза (2 разных чемпиона), белорусские команды — 3 раза (2 разных чемпиона), по одному разу чемпионами были Азербайджан, Абхазия, Кыргызстан и Казахстан.

Самые успешные команды каждой страны:

 Россия: НГУ (1-й состав) — трижды чемпионы
 Украина: «Одесские джентльмены» — дважды чемпионы
 Беларусь: БГУ (2-й состав) — дважды чемпионы
 Армения: ЕрМИ — дважды чемпионы
 Азербайджан: «Парни из Баку» — чемпионы (и чемпионы Турнира Десяти 2000)
 Казахстан: «Спарта» — чемпионы
 Кыргызстан: «Азия MIX» — чемпионы
 Абхазия: «Нарты из Абхазии» — чемпионы
 Грузия (не считая Абхазию): Сборная Грузии — полуфиналисты
 Узбекистан: ТашПИ — полуфиналисты
 Великобритания: Сборная Великобритании — полуфиналисты
 Латвия: «Рижские готы» (в качестве сборной Прибалтики) — четвертьфиналисты

По городам 
На данный момент в Высшей лиге были представлены 112 городов, один посёлок городского типа и одна станица.

Пять раз чемпионом Высшей лиги была Москва («Гусары», «Мегаполис», РУДН, «Обычные люди», «Неудержимый Джо»), по 3 раза — Ереван (ЕрМИ (два раза), «Новые армяне») и Новосибирск (НГУ — 3 раза), по 2 раза — Одесса (ОГУ — 2 раза), Харьков (ХВВАИУ, ХАИ), Минск (БГУ — 2 раза), Томск («Дети лейтенанта Шмидта», «МаксимуМ»), Пятигорск (сборная города, «ГородЪ ПятигорскЪ») и Армавир (Сборная Краснодарского края и «Русская дорога»).

По командам 
Больше всего сезонов в Высшей лиге — 5 — провели пять команд КВН: БГУ (1-й состав), «Уральские пельмени», Сборная Владивостока, «Астана.kz»/«Каzахи» и сборная Чечни.

Следующие команды сыграли в Высшей лиге 4 сезона: «Настоящие тамады», «Добрянка», «95-й квартал», «Одесские джентльмены», ДГУ, «Эскадрон гусар», ЕрМИ, «Махачкалинские бродяги», «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», «Станция Спортивная», ХАИ, «МаксимуМ», «СОК», «Утомлённые солнцем», «Ботанический сад», «Днепр», «Парапапарам», «Азия MIX», «Спарта», «Раисы», «Русская дорога», Сборная Большого московского цирка.

Примечания 
Комментарии

Вузы

Источники

См. также 
 Премьер-Лига КВН
 Высшая украинская лига КВН
 Первая лига КВН
 Голосящий КиВиН

Ссылки 
 Архив игр Высшей Лиги КВН .

Лиги КВН
Появились в 1986 году в СССР
Высшая лига КВН